Seeache ist ein Gewässername:

 Seeache (Ager), Zufluss des von der Ager entwässerten Attersees bei Mühlleiten, Gemeinde Unterach am Attersee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich und Abfluss des Mondsees
 Seeache (Isar), auch Ache, am bayerischen Unterlauf Walchen, rechter Zufluss der Isar im Sylvensteinspeicher, Gemeinde Lenggries, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern